BC3 steht für:
 Brilliance BC3, ein Sportcoupé des chinesischen Autoherstellers Brilliance China Auto
 Praktica BC3, eine einäugige Spiegelreflexkamera der Praktica-B-Baureihe des Herstellers Pentacon

BC3